Baga steht für:
 Baga (Gott), deutsch „Zuteiler“, eine Gottesbezeichnung im Zoroastrismus
 Baga (Rebsorte), eine Rotweinsorte aus Portugal
 Baga (Volk), eine Ethnie in Guinea
 Baga (Einheit), altes Volumenmaß in Dalmatien

Orte:
 Umschrift für das phönizische Vaga
 Bagà, Stadt in Katalonien
 Baga (Bhola), Stadt in Bangladesch
 Baga (Mymensingh), Stadt in Bangladesch
 Baga (Patuakhali), Stadt in Bangladesch
 Baga (Burang) (巴嘎乡), Gemeinde des Kreises Burang im Autonomen Gebiet Tibet
 Baga (Yanshan) (八嘎乡), Gemeinde des Kreises Yanshan in Sichuan, China
 Baga (Nigeria), Fischerdorf in Borno, Nigeria
 Baga (Togo), Ortschaft in Togo

auch Bagå
 Bagå Fluss auf Bornholm  

Baga ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Baga (* 1990), weißrussischer Fußballspieler
 Jules Baga (* 1987), kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bagga